JHS est un sigle qui peut signifier :
 JHS, une autre forme du monogramme IHS, abréviation du nom de Jésus en grec ;
 The Journal of Hellenic Studies, une revue savante britannique consacrée à la Grèce antique.

JHS est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Sisimiut, au Groenland selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports